Zkratka DDP může znamenat:
 Delivered Duty Paid
 Deutsche Demokratische Partei (DDP)
 Distributed Data Protocol, je klient-server protokol, pro dotazování a aktualizaci databází na straně serveru, a synchronizaci těchto aktualizací mezi klienty.